En Pologne, Krupin peut désigner :

 Krupin, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Krupin, village du powiat d'Elbląg, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Krupin, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Krupin, village du powiat de Gryfino, dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.